Мохнацкий () — фамилия; имеет женскую форму .
 Мохнацкий, Мауриций (1803—1834) — польский политический деятель, публицист, музыкальный и литературный критик, пианист.

